Карло
Карло, Брэндон (род. 1996) — американский хоккеист.
Карло (Крым)
Папа Карло

См. также 
Карлос
Карл